Un obit (du latin obitus, c'est-à-dire mort) est un service religieux célébré en mémoire d'un défunt et pour le salut de son âme, à une date fixe de l'année (généralement le jour anniversaire du décès). Les obits étaient célébrés par le curé ou le vicaire de la paroisse du défunt ou par un prêtre obituaire.

Les deux mots suivants lui sont associés sans être synonymes :
 Obiit, type d'armoiries funéraires
 Un Obituaire est un registre contenant une liste de morts, ou une liste de messes anniversaires pour les défunts

 Un obit en typographie désigne l'empattement supérieur d'une lettre.

Toponymie
Obit est le nom d'une île d'Indonésie, à proximité de l'île Bacan, dans les Moluques du Nord.